Detta är en lista över perfekta tal, inklusive Mersenneprimtalsexponenten p som genererar dem med 2p−1 × (2p − 1) där 2p − 1 är ett Mersenneprimtal.

Det finns 51 kända perfekta tal (2019), varav alla är jämna och slutar på 6 eller 28. Det finns inga kända udda perfekta tal.

Referenser

Allmänna källor 

 http://amicable.homepage.dk/perfect.htm

Noter 

Perfekta tal